Gagliardini är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Julien Gustave Gagliardini (1846–1927), fransk konstnär
 Roberto Gagliardini (född 1994), italiensk fotbollsspelare

Italienska efternamn